Roissy steht für:

 Roissy (Essonne), Ortsteil der Gemeinde Ormoy im Département Essonne 
 Roissy-en-Brie (bis 1988 Roissy), Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Roissy-en-France, Gemeinde im Département Val-d’Oise

Siehe auch:
 Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle (offiziell Roissy-Charles-de-Gaulle)
 Kanton Roissy-en-Brie im Département Seine-et-Marne